Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV) ist eine Interessenvertretung für bankenunabhängige Finanzportfolioverwalter in Deutschland.

Geschichte 
Der Verband wurde am 12. Dezember 1997 von sieben Mitgliedern in Frankfurt am Main gegründet. Der Kooperationspartner Forum VuV e. V. entstand Anfang 2006 zur Unterstützung des VuV. Seit Oktober 2010 berät ein wissenschaftlicher Beirat den Verband. Im Oktober 2017 eröffnete der Verband die VuV-Akademie, womit er auf Neuregelungen durch die europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID II reagierte.

Mitglieder 
Nach eigenen Angaben sind über 250 unabhängige Vermögensverwalter im VuV organisiert (Stand November 2017). Demnach ist rund jeder zweite nicht konzernabhängige Vermögensverwalter mit einer Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Tätigkeit der Finanzportfolioverwaltung nach  Kreditwesengesetz Mitglied.

Weblinks 
 Website des VuV

Einzelnachweise 

Verein (Frankfurt am Main)
Gegründet 1997